West Sister Island – wyspa w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 West Sister Island – wyspa na Seszelach – zob. The Sisters